Macrorrhyncha är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Winnertz 1846. Macrorrhyncha ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Platthornsmyggor
Macrorrhyncha